Сорочкино — название нескольких населённых пунктов:
 Сорочкино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Сорочкино — село в Аромашевском районе Тюменской области.